La Fédération nationale des Joinvillais regroupe à l'origine les anciens élèves et cadres des établissements de Joinville  mais elle s'est largement ouverte aux militants sportifs qui partagent sa vision du sport.

Historique 

On relève les traces d'un premier regroupement d'anciens cadres et stagiaires de l'École de Joinville en région lyonnaise dès  au sein d'une Société Philanthropique des Anciens Élèves de l'École de Joinville puis Amicale des Anciens Élèves de Joinville.

L'Amicale des anciens de Joinville est officiellement créée et déclarée le  à Paris sous la première présidence du commandant Bessac, ancien officier instructeur de l'école. Ensuite, sous la présidence du colonel Ladevie (1965-1992), l'association devient successivement Association nationale des anciens de Joinville le  et Association nationale des Joinvillais le .

La Fédération nationale des Joinvillais 

L'Association nationale des Joinvillais devient Fédération nationale des Joinvillais le , toujours sous la présidence du colonel Ladevie. Depuis le départ de celui-ci en 1992, six présidents civils se sont succédé ; elle est présidée depuis 2013 par Bruno Guillotin.

La Fédération nationale des Joinvillais est placée sous le patronage du ministère de la Défense, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et des Anciens combattants. Elle est agréée jeunesse et sports et membre associé du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

En 2015, la Fédération Nationale des Joinvillais décide de moderniser son image en adoptant un nouveau logo et une nouvelle charte graphique dessinés par l'architecte Yves Ghiai.

Missions 

La  se donne pour mission de propager l'esprit de Joinville défini par les huit points suivants :
 œuvrer en faveur de la promotion de toute activité physique ou sportive ;
 contribuer à donner à la France les meilleurs spécialistes dans le domaine sportif ;
 propager le rayonnement des valeurs morales ;
 rechercher et pratiquer toute forme d'exercices physiques dans des soucis de santé, d'efficacité et d'excellence ;
 participer à l'épanouissement de chaque individu selon ses capacités dans un esprit de citoyenneté ;
 concevoir la performance dans la plus grande tradition de l'honneur ;
 développer un esprit de camaraderie, d'entraide et de loyauté ;
 servir d'exemple en toute circonstance, particulièrement vis-à-vis de la jeunesse.

Présidents 

Les présidents de l'association sont :
 le commandant Édouard Bessac (1931-1933) ;
 le colonel Eugène Labrosse (1933-1938) ;
 le commandant Édouard Bessac (1938-1967) ; 
 le colonel Jacques Desroy du Roure (1967-1970) ;
 Henri Lasserre (1970-1975) ;
 le colonel Georges Ladevie (1975-1992) ;
 Robert Leroy (1992-1995) ;
 Rudolphe Roger (1995-2005) ;
 Jean-Michel Oprendek (2005-2009) ;
 Christian Blareau (2009-2010) ;
 Jacques Fanchini (2010-2013) ;
 Bruno Guillotin (depuis 2013).

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Sport à Joinville-le-Pont
Forces armées de la France
Association française fondée en 1931
Joinville
Sports et armées